Walter Alberto López Gasco, mais conhecido como Walter López (Montevidéu, 15 de outubro de 1985), é um futebolista uruguaio que atua como meia e lateral-esquerdo.

Seleção nacional

Walter López participou de três partidas pela Seleção Uruguaia, todas no ano de 2006.

Títulos 
Cerro Porteño
Campeonato Paraguaio: 2012 (Apertura)

Peñarol
 Campeonato Uruguaio: 2012–13

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Racing Club de Montevideo
Futebolistas do Club Atlético San Martín (Tucumán)
Futebolistas do Club Atlético River Plate (Uruguai)
Futebolistas do Xerez Club Deportivo
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos
Futebolistas do West Ham United F.C.
Futebolistas do Club Atlético Cerro
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas do Universitatea Craiova
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Club Cerro Porteño
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas do Club Sol de América
Futebolistas do Benevento Calcio
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol